Krattet kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Krattet (Bjergby Sogn) – en bebyggelse i Bjergby Sogn
 Krattet (Brejning Sogn) – et areal i Brejning Sogn
 Krattet (Højelse Sogn) – en bebyggelse i Højelse Sogn
 Krattet (Jerslev Sogn) – en bebyggelse i Jerslev Sogn
 Krattet (Toreby Sogn) – en bebyggelse i Toreby Sogn
 Krattet (Understed Sogn) – en bebyggelse i Understed Sogn